La temporada 1945 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1945.

Torneos locales

Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de Campeones de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Departamento Amateur de la Federación de Football de Chile

División de Honor Amateur de la Federación de Football de Chile

Asociación de Football de Santiago

División de Honor de la Asociación de Football de Santiago

Primera División de Honor de la Asociación de Football de Santiago

Segunda División de Honor de la Asociación de Football de Santiago

Tercera División de Honor de la Asociación de Football de Santiago

Copa Unión de la Asociación de Football de Santiago

Primera División de la Copa Unión de la Asociación de Football de Santiago

Segunda División de la Copa Unión de la Asociación de Football de Santiago

Tercera División de la Copa Unión de la Asociación de Football de Santiago

Copa República de la Asociación de Football de Santiago

Primera División de la Copa República de la Asociación de Football de Santiago

Segunda División de la Copa República de la Asociación de Football de Santiago

Tercera División de la Copa República de la Asociación de Football de Santiago

Copa Chile de la Asociación de Football de Santiago

Primera División de la Copa Chile de la Asociación de Football de Santiago

Segunda División de la Copa Chile de la Asociación de Football de Santiago

Tercera División de la Copa Chile de la Asociación de Football de Santiago

Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Primera División del Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Segunda División del Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Asociación Porteña de Fútbol Profesional

Asociación de Football de Talca

Primera División de la Asociación de Football de Talca

Campeonato Nacional Amateur de Chile 

Temporadas del fútbol chileno